Bourns ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Newcombe Bourns (* 1919), kanadischer Chemiker
 Frank Swift Bourns (1866–1935), US-amerikanischer Ornithologe und Arzt

 Bourns (Unternehmen), US-amerikanischer Halbleiterhersteller